South East Combined é um clube de futebol da Dominica. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 2001.

Clubes de futebol da Dominica